Эгль:

 Эгль — город в Швейцарии.
 Эгль — округ в швейцарском кантоне Во.